keten, CH2=C=O
 oksiren,